Йордан Мойсов Капчев е български общественик, деец на късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в големия български централномакедонски град Прилеп, тогава в Османската империя, около 1865 година. Принадлежи към видния български род Крапчеви. Преподава в Прилепското класно българско училище в 1884/1885 година. Започва да учи в Солунската българска мъжка гимназия. След ученически бунт в началото на 1888 година заедно с група свои другари е изключен от гимназията с група от 18-19 души. Привлечен от сръбската пропаганда заминава с изключените да учи в Белград безплатно за сметка на Дружеството „Свети Сава“. След това продължава образованието си във Великата школа в Белград. След като са подложени там на силен натиск за посърбяване, с приятелите си вдигат бунт и са изключени, като емигрират в България. В София става член на Младата македонска книжовна дружина. Крапчев е директор на Пловдивската гимназия и училищен инспектор.

Бележки 

Родени в Прилеп
Български просветни дейци от Македония
Членове на Младата македонска книжовна дружина
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Български имигранти от Македония в София
Крапчеви